Vértes, férfikeresztnév
 Vértes, régi magyar családnév
Földrajz
 Vértes, hegység, a Dunántúli-középhegység tagja
 Vértes, egykori község Hajdú-Bihar megyében, ma Létavértes része
 vértes, mellvértet viselő nehézlovasság tagja.